Southcott ist der Familienname folgender Personen:
Joanna Southcott (1750–1814), englische Sektengründerin
Ronald Vernon Southcott (1918–1998), australischer Zoologe und Parasitologe